Carbajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carbajo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Carbajo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar